Titania è una regina delle fate secondo il folclore medievale, e compare nel Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare
 Titania è il nome del principale satellite naturale del pianeta Urano
 593 Titania è  un asteroide del sistema solare.
 Titania è il nome comune del Biossido di titanio.
 Titania – Divinità fittizia del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Titania – Personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Titania Produzioni – casa cinematografica italiana
 Titania – Balletto di Marius Petipa
 Titania – Personaggio della serie animata Gargoyles
 US Titania, che ha dato origine alla SP Tre Penne, la seconda più antica squadra di calcio sammarinese.
 Titania, soprannome del personaggio Elsa Scarlett della serie manga Fairy Tail